Radosław Majdan (Estetino, 10 de maio de 1972) é um ex-futebolista profissional polaco, goleiro.

Ligações externas
Perfil em 90minut.pl
Perfil em Ogol

Goleiros da Polônia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas do MKS Pogoń Szczecin
Futebolistas do PAOK FC
Futebolistas do FC Ashdod
Futebolistas do Wisła Kraków
Futebolistas do Polónia Varsóvia
Naturais de Estetino